Габерово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Габерово — село в общине Поморие Бургасской области.
 Габерово — село в общине Маджарово Хасковской области.